Миропольский — фамилия.

Известные носители:
 
 Миропольский, Всеволод Иринеевич (1839—1897) — журналист, медик, автор учебников.
 
 Миропольский, Леонид Михайлович (1896—1965) — советский учёный минералог, петрограф, профессор Казанского университета.
 Миропольский, Леонтий Семёнович (1749—1811) — русский живописец.
 Миропольский, Сергей Иринеевич (1842—1907) — русский педагог.
 Миропольский, Юрий Агафодорович (род. 1933) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

См. также 
 Миропольский уезд Российской Империи
 Миропольский сельский совет (Краснопольский район)